Biały terror termidorian w czasie rewolucji francuskiej i rojalistów w ponapoleońskiej Francji
 Biały terror podczas rosyjskiej wojny domowej 1917–1920
 Biały terror na Węgrzech po obaleniu Węgierskiej Republiki Rad 
 Biały terror w Hiszpanii podczas hiszpańskiej wojny domowej i w czasie dyktatury Francisco Franco
 Biały terror rządów kuomintangowskich na Tajwanie 1949–1987